

Persone 
João Victor de Albuquerque Bruno – calciatore brasiliano nato nel 1988.
João Victor Santos Sá – calciatore brasiliano nato nel 1994.
João Victor da Silva Marcelino – calciatore brasiliano nato nel 1998.
João Victor Lima Ferreira – calciatore brasiliano nato nel 1999.